Pholidota kan syfta på:

 Pholidota (djur) – en ordning i djurklassen däggdjur
 Pholidota (växter) – ett släkte av växter